Квалификация (отборочный турнир) 33-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла с 20 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 национальных сборных команд. Было разыграно 12 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Бельгия, Германия, Италия, Эстония (команды стран-организаторов), Сербия, Турция, Нидерланды, Польша, Россия, Франция, Швеция, Болгария (по итогам предыдущего чемпионата Европы). 

После отстранения от участия в чемпионате сборной России число разыгрываемых путёвок по итогам квалификации достигло 13.

Команды-участницы 
Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Кипр, Латвия, Норвегия, Португалия, Румыния,Словакия, Словения, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария.

Система проведения 
Команды участницы были разбиты на 6 групп, в которых играли в два круга с разъездами. По две лучшие команды из групп получили путёвки в финальный этап чемпионата.

Первичным критерием при распределении мест в группах являлось общее количество побед. При равенстве этого показателя в расчёт брались количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получали по 3 очка, за победы 3:2 — по 2 очка, за поражения 2:3 — по 1 очку, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начислялись.

Результаты

Группа А 

 20 августа: Румыния — Израиль 3:0 (25:16, 25:13, 25:10).
 21 августа: Хорватия — Фарерские острова 3:0 (25:8, 25:10, 25:15).

 24 августа. Фарерские острова — Румыния 0:3 (18:25, 10:25, 11:25); Израиль — Хорватия 1:3 (28:26, 20:25, 29:31, 16:25).

 27 августа. Израиль — Фарерские острова 3:0 (25:12, 25:15, 25:16).
 28 августа. Хорватия — Румыния 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 25:17).

 3 сентября. Румыния — Хорватия 3:1 (19:25, 25:21, 25:19, 25:18).
 4 сентября. Фарерские острова — Израиль 0:3 (9:25, 11:25, 15:25).

 7 сентября. Румыния — Фарерские острова 3:0 (25:13, 25:6, 25:15); Хорватия — Израиль 3:2 (25:22, 22:25, 23:25, 26:24, 15:9).

 11 сентября. Фарерские острова — Хорватия 0:3 (10:25, 6:25, 13:25); Израиль — Румыния 2:3 (25:22, 15:25, 21:25, 25:23, 10:15).

Группа В 

 20 августа: Чехия — Исландия 3:0 (25:14, 25:5, 25:17).
 21 августа: Черногория — Финляндия 1:3 (25:23, 12:25, 14:25, 24:26).

 24 августа. Черногория — Исландия 3:0 (25:7, 25:18, 25:17); Финляндия — Чехия 0:3 (24:26, 20:25, 23:25).

 27 августа. Чехия — Черногория 3:0 (25:14, 25:17, 25:21); Финляндия — Исландия 3:0 (25:19, 25:16, 25:13).

 3 сентября. Исландия — Финляндия 0:3 (15:25, 12:25, 19:25).
 4 сентября. Черногория — Чехия 1:3 (14:25, 26:24, 22:25, 14:25).

 7 сентября. Чехия — Финляндия 3:0 (25:19, 25:18, 25:21); Исландия — Черногория 0:3 (23:25, 20:25, 11:25).

 10 сентября. Финляндия — Черногория 3:1 (25:17, 25:20, 27:29, 25:18).
 11 сентября. Исландия — Чехия 0:3 (15:25, 10:25, 8:25).

Группа С 

 20 августа: Португалия — Венгрия 0:3 (18:25, 18:25, 14:25); Украина — Кипр 3:0 (25:17, 25:14, 25:9).

 24 августа. Венгрия — Украина 2:3 (25:23, 16:25, 16:25, 28:26, 12:15); Кипр — Португалия 0:3 (11:25, 22:25, 20:25).

 27 августа. Венгрия — Кипр 3:0 (25:13, 25:10, 25:17).
 28 августа. Украина — Португалия 3:0 (25:17, 25:21, 25:8).

 3 сентября. Кипр — Венгрия 0:3 (13:25, 19:25, 7:25).
 4 сентября. Португалия — Украина 0:3 (21:25, 16:25, 12:25).

 7 сентября. Украина — Венгрия 3:0 (25:16, 25:15, 25:16); Португалия — Кипр 3:0 (25:16, 25:10, 25:13).

 10 сентября. Венгрия — Португалия 3:0 (25:16, 25:17, 25:17); Кипр — Украина 0:3 (15:25, 14:25, 17:25).

Группа D 

 20 августа: Азербайджан — Грузия 3:0 (28:26, 25:11, 25:20); Словения — Австрия 3:0 (25:21, 25:12, 28:26).

 24 августа. Грузия — Азербайджан 0:3 (14:25, 14:25, 7:25); Австрия — Словения 2:3 (17:25, 25:14, 19:25, 29:27, 9:15).

 27 августа. Грузия — Словения 0:3 (17:25, 12:25, 23:25).
 28 августа. Азербайджан — Австрия 3:0 (25:19, 25:19, 25:13).

 3 сентября. Грузия — Австрия 0:3 (17:25, 18:25, 18:25); Азербайджан — Словения 1:3 (11:25, 25:19, 18:25, 21:25).

 7 сентября. Словения — Азербайджан 3:1 (25:16, 25:18, 19:25, 25:15); Австрия — Грузия 3:0 (25:10, 25:19, 25:16).

 10 сентября. Словения — Грузия 3:0 (25:18, 25:16, 25:20); Австрия — Азербайджан 1:3 (14:25, 20:25, 25:23, 15:25).

Группа E 

 20 августа: Дания — Испания 0:3 (17:25, 16:25, 19:25); Словакия — Латвия 3:0 (25:10, 25:12, 25:21).

 24 августа. Испания — Словакия 3:1 (25:23, 25:18, 13:25, 25:15); Латвия — Дания 3:2 (25:21, 25:23, 17:25, 20:25, 16:14).

 27 августа. Словакия — Дания 3:0 (25:8, 25:13, 25:13); Испания — Латвия 3:1 (25:17, 25:15, 22:25, 25:20).

 4 сентября. Латвия — Испания 0:3 (14:25, 15:25, 16:25); Дания — Словакия 0:3 (20:25, 14:25, 8:25).

 7 сентября. Словакия — Испания 3:0 (27:25, 25:13, 25:21); Дания — Латвия 3:0 (25:17, 25:17, 26:24).

 11 сентября. Латвия — Словакия 0:3 (10:25, 14:25, 9:25); Испания — Дания 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).

Группа F 

 20 августа: Греция — Швейцария 3:0 (25:17, 26:24, 25:23).

 24 августа. Швейцария — Норвегия 3:0 (25:10, 25:9, 25:21); Босния и Герцеговина — Греция 0:3 (13:25, 20:25, 19:25).

 27 августа. Босния и Герцеговина — Швейцария 3:1 (25:19, 25:20, 26:28, 25:23); Греция — Норвегия 3:0 (25:12, 25:16, 25:11).

 3 сентября. Норвегия — Греция 0:3 (7:25, 11:25, 20:25); Швейцария — Босния и Герцеговина 1:3 (25:22, 22:25, 11:25, 25:27).

 7 сентября. Норвегия — Швейцария 0:3 (18:25, 17:25, 20:25); Греция — Босния и Герцеговина 0:3 (21:25, 22:25, 20:25).

 9 сентября. Босния и Герцеговина — Норвегия 3:0 (25:8, 25:6, 25:14).
 10 сентября. Босния и Герцеговина — Норвегия 3:0 (25:17, 25:19, 25:12).
 11 сентября: Швейцария — Греция 3:1 (31:29, 23:25, 25:16, 25:15).

Итоги 
По итогам квалификации путёвки на чемпионат Европы 2023 года получили по две лучшие команды из групп — Румыния, Хорватия, Чехия, Финляндия, Украина, Венгрия, Словения, Азербайджан, Словакия, Испания, Босния и Герцеговина, Греция.

Вместо отстранённой от участия в чемпионате сборной России дополнительную путёвку получила Швейцария в качестве лучшей команды из числа занявших в группах третьи места.

Примечания

Ссылки 
 CEV EuroVolley 2023. Women. Qualifiers Area

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2023